

W Polsce 
 Police – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Police
 Police – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Krośnice
 Police – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Sompolno
 Police – stacja kolejowa w Policach (woj. zachodniopomorskie)
 Police – gmina miejsko-wiejska położona jest w województwie zachodniopomorskim
 Police – jeden z dekanatów należący do archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

W Chorwacji 
 Police – wieś w żupanii krapińsko-zagorskiej, w mieście Klanjec

W Czechach 
 Police nad Metują – miasto w kraju kralovohradeckim nad rzeką Metują (Sudety)
 Police – gmina w powiecie Šumperk
 Police – gmina w powiecie Třebíč
 Police – gmina w powiecie Vsetín

W Słowenii 
 Police – wieś w gminie Cerkno
 Police – wieś w gminie Gornja Radgona

Pozostałe 
 The Police – grupa muzyczna
 The Police – płyta brytyjskiego zespołu rock owego The Police
 Zakłady Chemiczne Police S.A. – firma z branży chemicznej
 Police FC – klub piłkarski z Trynidadu i Tobago

Zobacz też 
 Brain Police
 Chemik Police
 Park Przemysłowy Police
 Police – kanały
 Police Mostowe
 Police Squad!
 Police Średnie
 Port morski Police
 Police Zakład